Phylakos () ist in der griechischen Mythologie:

 Phylakos (Sohn des Deion), Vater des Iphiklos
 Phylakos (Sohn des Iphiklos), Enkel des obigen Phylakos
 Phylakos (Trojaner), Kämpfer im Trojanischen Krieg
 Phylakos (Heros), delphischer Ortsheros, der einen Angriff der Perser auf Delphi abwehrt